Kotel kann stehen für:

 Kotel, eine Stadt im bulgarischen Oblast Sliwen.
 Kotel (Berg) (deutsch: Kesselkoppe), ein Berg auf der tschechischen Seite des Riesengebirges.
 Kotel (Osečná) (deutsch: Kessel), ein Ortsteil der nordböhmischen Stadt Osečná (Oschitz) in Tschechien.
 Kotel (כותל), kurz für ha-kotel ha-ma'arawi, hebräisch für Mauer, hebräisch-umgangssprachliche Bezeichnung für die Klagemauer.